André Marchal peut désigner :
 André Marchal (1894-1980), un organiste, un professeur d'orgue et un improvisateur français, aveugle de naissance ;
 André Marchal (1907-1968), un économiste et un professeur d'économie politique français ;
 André Marchal (1923-1989), un historien de l’art et un muséologue belge.